Een verkeersweg:
 N108 (België)
 N108 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing